Saboulistan är ett fiktivt land i manusutkastet till Tintin och alfabetskonsten, Hergés sista, ofullbordade Tintinalbum. I ett manusförslag är representanter från landet med på en bjudning på Sondonesiens ambassad.

Fiktiva platser i Tintins äventyr
Fiktiva länder i Asien